Rāmuz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Rāmhormoz, vattendrag, Khuzestan, 
 Rāmhormoz (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar